Борис Михайлович (князь кашинский) в 1389—1395 гг.
 Борис Михайлович — сын (?) Михаила Хоробрита